Joachim Knappe ist der Name folgender Personen:

* Joachim Knappe (Schriftsteller) (1929–1994), deutscher Schriftsteller
 Joachim Knappe (Biologe) (1929–2003), deutscher Biologe
 Joachim Knappe (Illustrator) (* 1962), deutscher Illustrator 

Siehe auch:
 Joachim Knape (* 1950), deutscher Literaturwissenschaftler